Александр Хеллат (; 20 августа (8 августа)] 1881, Дерпт, Российская империя — 28 ноября 1943, Кемеровская область, СССР) — эстонский политический и государственный деятель, , министр иностранных дел Эстонии (1922—1923 и 1927).

Биография 
Несколько лет учился в Санкт-Петербургской медико-хирургической академии, но в 1909 году выбрал профессию юриста. Окончил Санкт-Петербургского университета и начал работать ом в Риге. Был присяжным поверенным. В 1916 году переехал в Ревель. Включился в общественную жизнь. После февральской революции 1917 года поскольку царская полиция была распущена Временным правительством России избран командиром ревельского (таллинского) ополчения. Член Эстонской социал-демократической рабочей партии.

В 1918 году был избран мэром Таллина. В июне 1919 года назначен ом Эстонской Республики. Был министром внутренних дел Эстонии с 18 ноября 1919 до 28 июля 1920 года. Его обвиняли в расстреле 25 профсоюзных активистов в Новоизборске, причастность к которому сам Хеллат отрицал.

Позже, на дипломатической работе, был послом в Латвии. В апреле 1921 года возглавил дипломатическую миссию в Варшаве. Кроме того, в 1922 году представлял Эстонскую Республику в Венгрии, Румынии и Греции.

В 1922—1923 и 1927 годах был министром иностранных дел Эстонии.

После присоединения Эстонии к СССР в сентябре 1940 был арестован органами НКВД. В январе 1941 года военный трибунал НКВД приговорил его к расстрелу, но Верховный Совет СССР изменил смертный приговор и заменил его 10 годами лишения свободы. Приговор отбывал в одном из лагерей Кемеровской области, где и умер в 1943 году.

Ссылки 
 Aleksander Hellat
  Aleksander Hellat

Министры иностранных дел Эстонии
Мэры Таллина
Послы Эстонии в Латвии
Послы Эстонии в Польше
Послы Эстонии в Румынии
Послы Эстонии в Греции
Социал-демократы Эстонии
Выпускники юридического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Репрессированные в СССР
Умершие в местах лишения свободы
Приговорённые к смертной казни